Prométhée est une plate-forme pédagogique et administrative sous licence Libre entièrement gratuite destinée aux établissements de l'enseignement public et qui intègre en natif une plate-forme d'apprentissage en ligne (e-learning en anglais).

Historique
Le projet Prométhée a débuté en . Son but est de fournir un intranet-extranet « clef en main » sous licence GNU GPL pour les établissements de l'enseignement public. Pour cela, il met à disposition des utilisateurs des services de diffusion d'informations, une gestion de flux et des outils synergiciels.

 En , Prométhée remporte le concours international des Trophées du Libre dans la catégorie éducation.
 En , Prométhée adhère à la charte MutuaLibre ("… l'argent public a vocation à ne payer qu'une fois un développement logiciel…") et intègre le consortium.
 En , le CNERTA (Centre National d'Études et de Ressources en Technologie Avancée) participe activement au projet grâce au soutien financier de la région Rhône-Alpes dans le cadre du projet SIERRA II pour rendre la plate forme conforme aux standards du web.
 En , un accord a été trouvé avec la SSII CED de la région PACA pour assurer la maintenance et l'aide au déploiement de la plate forme pour les établissements, les académies ou les régions qui souhaitent avoir un contrat de maintenance.
 En , Prométhée a obtenu l'agrément par la DPMA (Direction du Personnel et de la Modernisation de l'Administration) pour être installé sur les serveurs académiques.
 En , la version 5.5 de la plate-forme est devenue conforme au SDET 1.0 (Schéma Directeur des Espaces de Travail) de l'Éducation nationale pour le scolaire et le supérieur.
 En , la version 5.6 propose quelques évolutions comme la possibilité de constituer des e-groupes sur le modèle des Yahoo-groups.
 En , la version 5.7 a été internationalisée en 5 langues (français, anglais, espagnol, allemand et italien).
 De  à , un accord de partenariat a été conclu avec la société ADIMCOR afin de répondre de façon professionnelle aux appels d'offres des régions et des académies.
 En , un nouvel accord de partenariat est conclu avec la société MicroCOST pour renforcer davantage la crédibilité du projet à l'occasion d'appels d'offres.
 En , la version 6.3 propose l'interconnexion entre établissements afin de partager des ressources pédagogiques sur le modèle des plates-formes d'échanges P2P.
 En , un partenariat-support se met en place avec la société Intelligence-Technologique afin d'avoir un support professionnel concernant l'accompagnement, la maintenance, la personnalisation et l'hébergement de la solution Prométhée.
 En , Prométhée est intégrée aux WebApps de la FramaKey en tant qu'application métier.
 En , la plate-forme a été validée 100 % logiciel libre et a été enregistrée dans le répertoire de la Free Software Foundation.
 En , un nouveau partenariat est conclu avec la société EDEN-Solutions afin de fournir aux établissements une solution clef en main.
 En , la communauté Prométhée conclut un accord avec la société IP-Solutions afin d'apporter un support technique aux utilisateurs et de nouveaux moyens en termes de développement logiciel.
 Le 8 aout 2017, le serveur officiel promethee.eu.org est fermé par décision de l'équipe originelle. Le projet se pérennisera à l'avenir à travers la société IP Solutions.

Configuration technique 
Prométhée tourne sans modification sur Unix, Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, NetWare ou tout autre système qui supporte un serveur web, PHP et un système de gestion de base de données de type MySQL. Il est également intégré à la distribution Freeduc-Sup GSI.

 Le code source est compatible PHP4 et PHP5.
 Les pages web générées sont valides XHTML 1.0 strict et CSS 1.0 et accessibles WAI/WCAG-AA.

La plate-forme n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour fonctionner :
 Pentium 3, 900 MHz ou supérieur
  mémoire minimum,  conseillé pour une centaine d’utilisateurs
  d'espace disque pour une centaine d’utilisateurs

Gestion des droits

Principes 

La gestion des droits dans Prométhée est librement inspirée de celle des systèmes Unix. Tous les liens sensibles (accès aux services, aux documents, aux ressources, ...) possèdent un propriétaire unique, appelé modérateur, qui détient les droits de lecture, d'écriture (création ou modification) et de suppression sur le lien qu'il a créé. Il faut comprendre que le terme « lien » doit être pris ici dans le sens de « lien hypertexte ». Il donne ainsi accès à un fichier enregistré sur le disque du serveur ou à une page web. Un utilisateur (une personne qui s'est connectée à l'intranet) appartient obligatoirement à un groupe d'utilisateurs. Des droits d'écriture et de lecture peuvent également être attribués aux 6 groupes prédéfinis dans Prométhée (élève, enseignant, ATOSS, administration, exploitation, formateur).

Bien sûr, il est possible d'ajouter ou de redéfinir ces groupes ; un établissement qui n'a que des formations initiales ne comptera pas de formateurs dans son personnel. La gestion des droits s'effectue par l'interface du navigateur grâce à un « back office ». Il n'y a pas un accès ou une page particulière pour ce back office. En étant identifié avec les droits administrateur, l'icône d'une petite clef apparaît automatiquement à côté des en-têtes de rubriques à paramétrer.

Pour une gestion plus fine des privilèges où il est nécessaire de donner, par exemple, le droit de lecture uniquement à quelques utilisateurs, Prométhée dispose d'un mécanisme de gestion de Listes de Contrôle d'Accès (encore appelées ACL). Ce mécanisme est mis en place dans les « back offices » en cochant l'attribut « privé ». Un lien géré de la sorte est précédé par le pictogramme d'un œil fermé.

Login et filtrage IP

Comme dans tout intranet, il est indispensable pour l'administrateur de s'assurer que l'accès au réseau soit restreint à un groupe de personnes identifiées et qu'il sache qui fait quoi, quand et où. Concrètement, quand un message est envoyé, un fichier déposé sur le serveur, etc. le nom de l'utilisateur apparaît avec le nom de la station émettrice et la date de l'envoi. Pour cela, Prométhée fournit deux mécanismes d'identification et de sécurisation à travers l'attribution automatique de noms d'utilisateur et du filtrage d'adresses IP.

Identification

Prométhée permet 3 types d'identification :
 classique (login et mot de passe au travers d'une base de données MySQL)
 protocole LDAP (OpenLDAP et Active Directory)
 client CAS

Les caractéristiques de Prométhée

Services de diffusion

Les services de diffusion d'informations permettent de mettre en place des mécanismes de partage d'expériences et de connaissances à travers différents outils :

 e-Groupes (clone de Yahoo! Groupes) ;
 Flash-infos et FIL d'informations ;
 Forums de discussions ;
 Système de chat ;
 Post-it (messagerie instantanée type Webmail) ;
 Galeries d'images ;
 Dépôt et partage de ressources Multimédia ;
 Weblogs ;
 Système de publications (type SPIP) ;
 Emplois du temps (salles, personnel et élèves).
 Annonces journalisées (type linuxfr)
 Envoi de message par SMS
 Gestion de flux RSS

Gestion de flux

La Gestion de flux (Workflow) a pour objectif de simplifier la mise en place et l'exploitation des procédures administratives.

 Gestion des bulletins de notes ;
 Gestion des passages à l'infirmerie;
 Gestion des consignes ;
 Gestion des carnets à points ;
 Gestion des stages pédagogiques ;
 Gestion des CV et des offres d'emplois (type lolix.org) ;
 Réservation des ressources pédagogiques ;
 Gestion des listes du personnel et des élèves ; 
 Gestion des absences du personnel et des élèves ;
 Gestion des emplois du temps du personnel et des élèves ;
 Portefeuille de compétences (Portfolio) ;
 Résultats aux examens ;
 Registre CHS.

Outils synergiciels

Les outils Synergiciels (Groupware) visent principalement à faciliter le travail de groupe à travers :
 un Espace de Travail Partagé ;
 un gestionnaire d'événements ;
 des agendas partagés ;
 des cahiers de liaison (note de vie scolaire) ;
 un Wiki ;
 un campus virtuel (e-campus ou plate-forme FOAD).

Le campus virtuel

Un campus virtuel (ou e-campus) est un système Internet de gestion de cours à distance (télé-enseignement). Il permet aux modérateurs des cours (professeurs, formateurs, ...) de créer et d'administrer des espaces web pédagogiques au moyen d'un Navigateur web (Mozilla Firefox, Internet Explorer...).
De nombreux enseignants deviennent familiers avec Prométhée en 2 ou 3 heures sans formation technique dédiée. De cette manière, ils peuvent se concentrer sur ce qui est le plus important pour un enseignant : le contenu et la création d'un parcours pédagogique.

 Dépôt et partage de ressources pédagogiques multimédia ;
 Forums pédagogiques ;
 Galeries : bibliothèques de photos numériques servant de support aux différents cours ;
 Travaux à rendre : pour le téléchargement de devoirs à réaliser à la maison ;
 Exerciciel de type QCM à choix unique ou multiples ;
 Référentiels : dépôt des programmes et référentiels d'une matière ;
 Annonces journalisées : cette rubrique, librement inspirée de Linuxfr, permet à l'enseignant de donner une info en fonction de l'actualité et des liens s'y rapportant (ex : succès de la mission « deep impact ») ;
 Agenda : pour regrouper les dates des épreuves formatives, des sorties pédagogiques, des CCF, etc. ;
 Sondages ;
 B2i et C2i : carnet électronique pour la gestion du B2i (Brevet Informatique et Internet) et du C2i (Certificat Informatique et Internet);
 Liens : liste de liens utiles en rapport avec la matière ;
 Cahier de Texte Numérique ;
 Cours : pour la création de parcours pédagogiques. Cette rubrique est un clone librement inspiré d'une plate-forme propriétaire « plei@d » utilisée par le CNAM dans le cadre de la Formation Ouverte à Distance. Un enseignant commence par définir l'intitulé de son cours (ex : management social). Puis, il indique les modules ou les chapitres qui composent ce cours (ex : « animation », « sécurité », « changement », ...) et qui vont se présenter sous forme de dossiers. Dans ces dossiers il dépose ensuite les documents qui forment le cours (ex : « présentation.pdf », « conduite réunion.pdf », « exercice.pdf », « corrigé.pdf »). Enfin, l'enseignant peut faire paraître un communiqué spécifique à cette séance (ex : bibliographie recommandée).

RMLL

Depuis 2005, le projet Prométhée est régulièrement présenté aux RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) et dispose d'un espace de conférences autour des espaces numériques de travail (ENT), de l'éducation et de l'accessibilité :
 2005 : le module CMS de Prométhée
 2006 : Prométhée un ENT "clef en main", Prométhée, un intranet "clef en main", (DEMO) Promethée
 2007 : ENT Prométhée
 2008 : Environnements Numériques de Travail, Prométhée, ENT et handicap, Créer des pages web conformes et accessibles, Valide ou non valide ?
 2009 : Mutualisation de productions pédagogiques, Environnements Numériques de Travail (ENT), Plates-formes de formation ouverte et à distance (FOAD)
 2010 : Cahier de Texte Numérique, La FOAD sous Prométhée, Les bases du web design, Outils de validation de conformance et d’accessibilité

Vidéos

 Prométhée, Plateforme de formation ouverte et à distance
 le Cahier de Texte Numérique

Revue de presse

Devant le succès grandissant de la plate-forme, deux articles ont été consacrés à Prométhée dans des revues nationales :
 2005 : Linux Pratique 32 (novembre)
 2007 : Linux+DVD 9 (septembre)

Distinctions

 2005 :  (Trophée d'Or) dans la catégorie éducation au concours international des Trophées du Libre.
 2006 : "Trophée d'argent" dans la catégorie éducation au concours international des Trophées du Libre.
 2008 : nommé aux Lutèces d'Or dans la catégorie "Meilleur projet d'innovation et de développement Libre réalisé".

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Prométhée : Titan de la mythologie grecque.
 Espace numérique de travail (éducation) : descriptif du fonctionnement et enjeux des ENT (Espaces numérique de travail).
 Formation en ligne

Liens externes 
 Le site officiel : vous pourrez, entre autres, y contacter le support et participer au projet.
 La démo en ligne : pour vous faire une idée des fonctionnalités de la plate-forme.
 La documentation française : contient également des animations.
 Application web portable : Framakey WebApps.

Logiciel libre sous licence GPL
Plate-forme pédagogique
Logiciel écrit en PHP